Het seizoen 2022/23 van de Segunda División A (ook wel bekend onder de naam La Liga 2 voor de commercie en/of La Liga SmartBank vanwege sponsorcontracten) was het tweeënnegentigste seizoen van de Segunda División A. Het seizoen in deze op een na hoogste divisie in Spanje begint op 12 augustus 2022. De 42ste en laatste speelronde is gepland op zondag 28 mei 2023.

Teams
Er doen 22 teams mee aan de Segunda División A, daarin 15 teams van het seizoen 2021–22, drie degradeerden uit de Primera División 2020/21 en 4 promoveerden uit de Primera División RFEF.

Real Sociedad B kon zich vorig seizoen niet handhaven, maar werd als filiaal vervangen door Villareal CF B. Zo was er voor het tweede achtereenvolgend seizoen een reserve elftal van een club uit de Primera División aanwezig op het tweede niveau van het Spaanse voetbal.

Een bijzonder geval betreft FC Andorra, dat middels afspraken met de Andorrese voetbalbond al sinds 1948 meespeelt in de Spaanse competities.

Teamveranderingen
De volgende clubs zijn veranderd van divisie na het seizoen 2021/22.

Naar Segunda División A
Promotie uit Primera División RFEF
 Racing Santander
  FC Andorra
 Villarreal CF B
 Albacete Balompié
Degradatie uit Primera División
 Granada CF
 Levante UD
 Deportivo Alavés

Uit Segunda División A
Degradatie naar Primera División RFEF
 Real Sociedad B
 SD Amorebieta
 CF Fuenlabrada
 AD Alcorcón
Promotie naar Primera División
 UD Almería
 Real Valladolid
 FC Girona

Stadions en locaties

Uitslagen

Wedstrijden

Laatste wedstrijddag verwerkt : 19 maart 2023

(Eind)rangschikking

Rangschikking na wedstrijddag

Play-offs

 promoveert en komt in het seizoen 2022/23 uit in de Primera División.

Spelers

Spelers van de maand

Topscorers 
19 goals
  Myrto Uzuni (Granada CF)
12 goals
  Raúl García de Haro (CD Mirandés)
10 goals
  Stoichkov (SD Eibar)
  Sinan Bakış (FC Andorra)
9 goals
  Luis Jesús Rioja González (Deportivo Alavés)
  Higinio Marín Escavy (Albacete Balompié)
8 goals
  Borja Bastón (Real Oviedo)
  Cristian Herrera (UD Ibiza)
   Jonathan Dubasin (Albacete Balompié)
  Armando Sadiku (FC Cartagena)
7 goals
  Christopher "Chris" Ramos de la Flor (CD Lugo)
  Marc Cardona (UD Las Palmas)
  Juan Muñoz Muñoz (CD Leganés)
  Manuel Fuster Lázaro (Albacete Balompié)
  José Arnáiz (CD Leganés)
  Rubén Castro (Málaga CF)
  Mohamed Bouldini (UD Levante)
  Giuliano Simeone Baldini (Real Zaragoza)
  Enric Gallego Puigsech (CD Tenerife)

Trainers

Trainers bij aanvang van het seizoen 
Op 23 mei 2022 tekende Luis García Plaza bij Alavés om de ploeg zo snel als mogelijk terug naar het hoogste niveau te brengen. De eerste trainer om te verlengen voor één seizoen was op 27 mei 2022 Carrion bij Cartagena. Ook sommige trainers verlengden niet. Op 30 mei 2022 verlengde Juan Ignacio Martínez Jiménez niet bij Real Zaragoza en werd een dag later vervangen door Juan Carlos Carcedo, op 31 mei 2022 eindigde het contract van Paco Jémez bij Ibiza, op 6 juni 2022 werd duidelijk dat Leganés Mehdi Nafti niet verlengde en hem onmiddellijk verving door Imanol Idiakez en ten slotte op 8 juni 2022 werd duidelijk dat zowel José Ángel Ziganda zijn contract bij Oviedo als Jon Andoni Pérez Alonso "Bolo" bij Ponferradina niet zouden verlengen. En de dobbelstenen bleven vallen want op 13 juni 2022 verving de vrij gekomen José Ángel Ziganda Xisco Muñoz bij Huesca, de vrijgekome Mehdi Nafta tekende voor Levante en ten slotte Texeira voor Ponferradina. De laatste vrijgekomen trainersstoel bij Oviedo werd op 15 juni 2022 ingenomen door "Bolo". Maar nog dezelfde dag bleek dat, ondanks het succesvol vorige seizoen met de promotie als eindresultaat, de trainer van Albacete, Rubén Alfonso de la Barrera Fernández zijn nog lopende contract niet ging uitdienen. Op 17 juni werd duidelijk dat Rubén Albés, die de club uit Lugo twee seizoenen gered had van de degradatie, niet zou verlengd worden. Hij werd dezelfde dag vervangen door Hernán Pérez. Rubén Albés nam op 27 juni de vrijgekomen plaats bij Albacete in.

Trainerwissels 
De eer om als eerste zijn trainer de laan uit te sturen, eiste dit jaar Málaga op. Geïnvesteerd om mee te dingen voor de promotie, stond de ploeg na zes wedstrijden op de voorlaatste plaats. De Argentijn Pablo Guede werd op 20 september ontslagen en één dag later vervangen door Pepe Mel. De eerste drie wedstrijden tegen evenveel nieuwkomers, thuis tegen het filiaal van Villarreal, uit tegen Santander en thuis tegen Andorra eindigden nog allemaal op een gelijkspel, maar de volgende wedstrijd ging verloren tegen Leganés. Daardoor zakte de ploeg zelfs naar een allerlaatste plaats. Na een thuisoverwinning tegen Lugo volgden weer drie verlieswedstrijden tegen achtereenvolgens Oviedo, Eibar en Cartagena.  En zo kabbelde dat maar voort tot na de vierentwintigste speeldag, een gelijkspel behaald op eigen terrein tegen Burgos, de ploeg op een twintigste plaats terecht kwam met vier punten van de redding.  Toen werd ook Pepe de laan uitgestuurd.

Degradant Levante was met één doelstelling aan de start van de competitie gekomen : onmiddellijk de verloren plaats in de hoogste klasse weer terug innemen. Maar na het 0-1 thuisverlies tegen staartploeg Santander, zonk de ploeg na negen wedstrijden naar de veertiende plaats. Dit betekende op 12 oktober het einde voor coach Nafti. Aangezien de ploeg een midweekwedstrijd tegen Mirandés moest spelen, werd technisch directeur Felipe Miñambres voorlopig ook als coach aangewezen. De wedstrijd werd met een 0-1 overwinning afgesloten. Ook zijn tweede wedstrijd thuis tegen Leganés sloot hij nog met een winnende 2-1 af. Daarna gaf hij het stokje over aan Calleja.

Na de volgende speeldag viel reeds het volgende ontslag, deze maal bij Oviedo. Na een 1-0 uitverlies tegen Albacete kwam de ploeg op de negentiende plaats terecht en dit betekende het einde voor "Bolo". Dezelfde dag werd hij vervangen door gewezen Cadiz coach Álvaro Cervera. De wissel had onmiddellijk succes, want de thuiswedstrijd uit de ondere regionen tegen Málaga werd met 1-0 gewonnen. Daarna volgden echter weer twee uitnederlagen tegen Alavés en Villarreal B.

Het thuisverlies van 1-2 van Ibiza tegen Levante kostte de volgende speeldag het vel van Baraja. De ploeg zakte in de degradatiezone en de coach werd vervangen door Anquela. Deze wijziging bracht geen soelaas en zo zou deze nieuwe trainer maar vier wedstrijden blijven. Zijn palmares was dan ook maar één punt uit twaalf te winnen punten.

Het uitverlies tijdens de vijftiende speeldag met 1-0 tegen Alavés, betekende het einde van de samenwerking tussen Zaragoza en Carcedo. Hij werd de dag erna vervangen door Escribá.

De daaropvolgende dag was het weer de beurt aan Karanka om door Granada aan de deur gezet te worden. De ploeg was vorig seizoen nog gedegradeerd en wilde zo snel mogelijk terugkeren naar het hoogste Spaanse niveau. Na een 1-0 verlies tegen staartploeg Oviedo, zakte de ploeg echter naar een achtste plaats in de rangschikking. De daaropvolgende dag werd Miñambres aangesteld en die kwam op 18 november, na een tussendoortje in de Copa del Rey, langs de grote poort binnen met een 4-0 thuisoverwinning tegen Albacete.

Tijdens de zestiende speeldag stond aan de staart van de rangschikking de wedstrijd Ponferradina tegen Oviedo op het programma. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel, waarna de trainer van de thuisploeg, José Gomes, zijn ontslag nam. Reeds de volgende dag, 20 november 2022, kondigde de club in de persoon van David Gallego zijn opvolger aan.

Dezelfde speelronde eiste nog een tweede slachtoffer. Dit maal was het de beurt aan Hernán Pérez. De trainer van Lugo kreeg de bons na een zwaar 4-0 uitverlies tegen nieuwkomer Andorra. Twee dagen later werd hij vervangen door Fran Justo.

De nog maar net door Ibiza aangestelde Anquela kreeg de ploeg ook niet op de sporen. Zijn palmares na vier wedstrijden was dan ook maar één punt uit twaalf te winnen punten, na uitwedstrijd tegen Burgos, thuiswedstrijd tegen Leganés, gelijkspel tegen mede staartploeg Mirandés en verlies tegen Villareal. Deze laatste wedstrijd werd hem fataal en na nog net geen maand in functie, werd hij alweer ontslagen en op 26 november tijdelijk vervangen door Carlos Sánchez Ruiz. De ploeg verloor weer haar thuiswedstrijd met 0-1 tegen Andorra, en de volgende week werd de finale oplossing gevonden bij Lucas Alcaraz. Ook hij kon niet onmiddellijk een kentering teweeg brengen, want de eerste uitwedstrijd bij Zaragoza ging met 2-1 verloren. Daarna volgden twee thuiswedstrijden in de kelder van de rangschikking, waarvan de wedstrijd tegen Santander met het kleinste verschil van 1-0 gewonnen werd en de volgende wedstrijd tegen Málaga op een 1-1 gelijkspel eindigde. Ondanks deze vier punten bleef de ploeg op een laatste plaats bengelen met evenveel punten dan Málaga en op vijf punten van de redding.

Op de twintigste speeldag stond er het kelderduel tussen Santander en Mirandés geprogrameerd en de thuisploeg verloor met 1-2. Met deze vijfde opeenvolgende nederlaag kwam het aantal verlieswedstrijden op tien en gleed de thuisploeg weer naar de degradatiezone. Dit betekende het einde van Romo, de trainer die de ploeg vorig seizoen had laten promoveren. De daaropvolgende dag werd hij vervangen door José Alberto. Hij kende direct succes en won tijdens de laatste wedstrijd van de heenronde met 0-3 op bezoek bij Cartagena. Zo sloot Racing de heenronde net buiten de degradatiezone af.

Tijdens het nieuwe kalenderjaar 2023, moesten we enkel wachten tot de drieëntwintigste speeldag, of de tweede van het nieuwe jaar, om het volgende ontslag te kennen. Abelardo Fernández werd op 15 januari ontslagen na het 2-0 uitverlies tegen Santander en dit ondanks de uitschakeling met 2-0 op 3 januari 2023 van eersteklasse ploeg Rayo Vallecano in de 1/16de finale van de Copa del Rey.  Twee dagen later werd hij vervangen door Miguel Ángel Ramírez, een Spanjaard die vooral actief was buiten zijn geboorteland.

Na de vierentwintigste speeldag verving Málaga al voor de tweede maal zijn trainer.  Pepe Mel werd vervangen door Sergio Pellicer, die een contract tot 30 juni 2024 tekende.

Een week later werd bij een ander ploeg de tweede trainer aan de deur gezet.  Het 2-0 verlies van Lugo bij Albacete betekende het einde voor trainer Fran Justo, die zelf nog maar twee maanden geleden aangesteld werd.  Door dit verlies was de ploeg naar een voorlaatste plaats afgezakt, wat een plaats lager is dan toen hij aangesteld werd.  Dezelfde dag werd hij nog vervangen door Carrillo.  De nieuwkomer kreeg de ploeg echter niet aan de praat en na de dertigste plaats was de ploeg zelfs weggezakt naar de allerlaatste plaats.  Na iets meer dan een maand later werd Carillo reeds vervangen door Iñigo Vélez.

 

Competitievoetbal 2022/23
2022/23